Charles Leclerc peut désigner :

 Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1714-1754), auteur dramatique et historien français ;
 Charles Leclerc de Montlinot (1732-1801), homme de lettres français ;
 Charles Hyacinthe Leclerc de Landremont (1739-1818), général de division français ;
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc (1772-1802), général d'Empire ;
 Charles Étienne Gustave Leclerc de Juigné (1825-1900), homme politique français ;
 Charles Leclerc (1887-1962), homme politique français ;
 Charles Leclerc (1997-), pilote automobile monégasque.